Лаптєв Андрій Олександрович   — полковник ЗС РФ; льотчик-випробувач. Герой Росії (2005).
 Лаптєв Арій Арійович (* 1950) — радянський і шведський математик, спеціаліст у галузі диференціальних рівнянь.
 Лаптєв Віктор Петрович (1925—1974) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Лаптєв Володимир Георгійович — радянський та російський актор театру та кіно. Заслужений артист Естонії. Заслужений працівник культури Росії (2013).
 Лаптєв Костянтин Миколайович — радянський оперний співак, народний артист СРСР.
 Лаптєв Павло Валерійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Лаптєва
російські прізвища